Колбово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колбово — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Колбово — деревня в Богородицком районе Тульской области.